Mesomphix anurus är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1962. Mesomphix anurus ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
anurus